Wetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Wetzler (1918–1988), slowakischer Jude, Zeitzeuge KZ Auschwitz
 August Wetzler (1812–1881), Apotheker, Fossiliensammler und Naturforscher
 Hermann Hans Wetzler (1870–1943), Dirigent, Komponist
 Johann Evangelist Wetzler (1774–1850), deutscher Arzt
 Johannes Wetzler (1936–2020), deutsch-österreichischer Dirigent, Musiker und Chorleiter
 Lini Wetzler (1876–1933), Librettistin
 Peter Wetzler (* 1943), deutscher Japanologe
 Rudolf Wetzler, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wetzlar (Begriffsklärung)